El término Tempul se refiere a una zona que se encuentra en San José del Valle, tras la segregación de ese municipio de su anterior matriz, Jerez de la Frontera. Sin embargo, la gestión del manantial sigue estando a cargo del ayuntamiento jerezano.

El término surge como diminutivo de "Valle del Tempe".

En él destacan:

 Castillo de Tempul: fortaleza abandonada y en ruinas que perteneció en diversos momentos a Jerez y a Tarifa.
 Manantial del Tempul: manantial que surge de manera natural junto al castillo, que fue la primera agua potable llevada a Jerez en el siglo XIX.
 Embalse de Tempul: embalse creado junto a dicho manantial, actualmente se conoce también como Embalse del Tajo del Águila, y tiene una zona recreativa.
 Acueducto romano de Tempul (o "Cannus de Hércules"): acueducto realizado para abastecer a Gades en la época romana, el más grande de Hispania.
 Acueducto de Tempul acueducto que en la actualidad lleva aguas a la comarca de Jerez
 Venta Tempul: venta junto a la Carretera de Cortes en la que sucedieron diversos episodios de bandoleros, maquis y otros durante la Dictadura de Franco.
 Cuartel de Tempul o Acuartelamiento de Tempul: cuartel militar situado en Jerez de la Frontera, cerca del manantial de Tempul (del que recibía nombre). Actualmente ha sido demolido.
 Falansterio de Tempul. Fallido proyecto de comuna en el siglo XIX.

Igualmente, en Jerez de la Frontera se utiliza este término para el Zoobotánico Jerez, pues era allí donde se crean los depósitos de aguas de la ciudad provenientes del manantial de Tempul.

Referencias

Enlaces externos 
 En Tempul empezó todo
 El Mapa de Tomás López

Jerez de la Frontera